Ягорбский мост — мост через реку Ягорба, старейший в Череповце. Он соединяет Зареченский район с центральной частью города. Ягорбский мост получил название от реки Ягорба.

История 

Первый деревянный мост был построен простыми русскими мостостроителями и открыт в 1869 году.

Горожане мост через Ягорбу называли Ягорбским с самого его «рождения».
В архивах местных музеев существуют, также более ранние фотографии моста через реку Ягорбу, проходящего от Соборной горки к стрелке рек Шексны и Ягорбы (ныне затопленой) относящихся к 40-50 годам XIX века. Его называли «мост под Соборкой»; он прекратил своё существование с появлением Рыбинского водохранилища.
Оба моста имели для Череповца — города купцов — очень большое значение, служа для связи с другими регионами страны.
В источниках времен Великой Отечественной войны указано, что мост Ягорбский является объектом стратегическим и что он подлежит вооруженной охране.

Железобетонный мост был сдан в эксплуатацию в 1964 году. В 1984 году по мосту было открыто движение трамваев.

Реконструкция моста 2008—2010, 2011 
Решение о реконструкции старого Ягорбского моста приняло Правительство Вологодской области в 2007 году. Реконструкция началась в 2008 году. Особенность объекта была в том, что он строился поэтапно, без перекрытия движения по проспекту Победы. Работы по реконструкции проводил филиал ОАО «Мостострой № 6» — «Мостоотряд № 61». За годы мостостроительных работ было использовано 20 тысяч болтов высокой прочности, ровно столько понадобилось для того, чтобы соединить все конструктивные элементы моста.

Этапы реконструкции моста:

Этап 1: Ноябрь 2007 — Октябрь 2008 гг.
Пристройка правой стороны моста (если следовать из города в Заречье).

Этап 2: Ноябрь 2008 — Октябрь 2009 гг.
Пристройка левой стороны моста.

Этап 3: Ноябрь 2009 — Октябрь 2010 гг.
Демонтаж существующего моста, постройка центральной части моста, соединение центральной части с боковыми.

Завершилось строительство Ягорбского моста 4 ноября 2011 года, была возведена транспортная развязка.

Расположение 
Ягорбский мост связывает два крупнейших района Череповца —  Индустриальный (город) и Зареченский (заречье).

См. также 
 река Ягорба
 Октябрьский мост
 Череповец
 История Череповца

Примечания

Ссылки 
 Реконструкция мостового перехода на сайте ОАО «Мостострой № 6»
 Официальный сайт города Череповца
 Череповец — Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу

Мосты Череповца